Рустам  (из  от др. иран. Raudas-taxma; , дословно «мощнотелый») — мужское личное имя персидского происхождения.

 Рустам — легендарный герой персидского народного эпоса, одна из центральных фигур эпопеи Фирдоуси «Шахнаме».
  — героические деяния Рустама, описанные в «Шахнаме».
 «» — часть «Шахнаме», повествующая о Рустаме и его сыне Сухрабе, а также произведения, ею инспирированные.
 «Сказание о Рустаме» — художественный фильм Бенциона Кимягарова, I часть кинотрилогии по мотивам поэмы «Шахнаме» (СССР, 1971).
 «Рустам и Исфандияр» — опера Лориса Чкнаворяна по мотивам поэмы «Шахнаме».
 Накше-Рустам («рисунки Рустама») — археологическая зона в Иране неподалёку от Персеполя, место нахождения древних гробниц царей и скальных рельефов, позднее ошибочно связанных с мифологическим героем.

 Рустам Фаррохзад (ум. 636) — представитель знатного Сасанидского рода, военачальник Атропатены при Борандохте и Йездигерде III, главнокомандующий персидской армией в битве при Кадисии; персонаж эпической поэмы «Шахнаме».
 Рустам Раза (1782—1845) — мамелюк, телохранитель и оруженосец императора Франции Наполеона I.
  — один из лидеров афганской террористической организации «Сеть Хаккани».
 Рустамиды — средневековая магрибская династия, основанная имамом Абд ар-Рахман ибн Рустамом; правила на территории Северного Алжира в 767—909 годах.

 Фамилия
 Рустам, Сулейман (1906—1989) — азербайджанский поэт, драматург и общественный деятель; председатель Верховного совета Азербайджанской ССР (1971—1989).

 Топоним
  — населённый пункт в провинции Систан и Белуджистан (Иран).
 Рустам-Алиевский район — название Кедабекского района Азербайджанской ССР в 1930—1938 годах.

См. также